Detta är en tabell över jonisationspotential för grundämnena.

Jonisationspotential är den mängd energi som behövs för att avlägsna en elektron från en atom eller jon. Den första jonisationspotentialen gäller för neutrala atomer, den andra jonisationspotentialen gäller för joner med underskott på en elektron och den tredje gäller för joner med underskott på två elektroner, et cetera.

Alla värden i tabellen är angivna i enheten kilojoule per mol (kJ/mol). Värdena för grundämnet rutherfordium och dito med högre atomnummer är förutsagda, och inte fastställda.

Elektron 1–10

Elektron 11–20

Elektron 21–30

Förklaring

Källor 
  (for predictions)
 
  (for predictions)

Jonisationspotential